Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nürnberger Versicherungscup 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 18. bis 19. Mai 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Nürnberg